Сан Франсиско ел Гранде има више значења:

 Сан Франсиско ел Гранде (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Франсиско ел Гранде (Сантијаго Уахолотитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско ел Гранде, Ел Веинтиуно (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику